[[Archivo:S.M.degli.Angeli024.jpg|thumb|Fachada de la Porciúncula mostrando a San Francisco recibiendo de Cristo el perdón de Asís por intercesión de María]]

El nombre de Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, o cualquiera de sus variantes: Basílica de Santa María de los Ángeles, o Basílica de la Virgen de los Ángeles,
es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como Basílicas en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Nuestra Señora de los Ángeles  cuya festividad es el 2 de agosto.

 Basílicas 
  en Australia 
 Basílica de Santa María de los Ángeles, templo católico en la localidad de Geelong;

  en Costa Rica 
 Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la localidad de Cartago;

  en Italia 
Basilica di Santa Maria degli Angeli
 Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la ciudad de Asís;
 Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la ciudad de Nápoles;
 Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, templo católico en la ciudad de Roma''.